В 1993 году состоялся второй розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин.

Турнирная сетка

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Литература 
  утверждает, что третий гол в финальном матче на Кубок России забила Емельянова, а не Босикова.

Примечания

Ссылки 
 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1993 год в женском футболе
Футбол в России в 1993 году